Ihamo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ihamo (ö i Satakunta), Raumo, 
 Ihamo (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar